Leonidas Pirgos – grecki szermierz
 Pirgos – szczyt w Starej Płaninie, Bułgaria
 średniowieczna twierdza, dziś Burgas, Bułgaria

Cypr
 Pirgos – wieś w dystrykcie Limassol
 Kato Pirgos – wieś w dystrykcie Nikozja
 Pano Pirgos – wieś w dystrykcie Nikozja

Grecja
 Pirgos – gmina w regionie Grecja Zachodnia
 Pirgos – miasto w regionie Grecja Zachodnia
 Pirgos - miejscowość na Santorynie